Rüttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Rüttinger (* 1947), deutscher Grafiker, Spieleautor und Unternehmer
 Johann Caspar Rüttinger (1761–1830), Violinist, Organist und Musiklehrer
 Joseph Rüttinger (1796–1864), Jurist